Beaumesnil se poate referi la:
Beaumesnil, localitate în departamentul Calvados, Franța
Beaumesnil, localitate în departamentul Eure, Franța